Михаи́л Ка́рпович Солома́хин (1888—1967) — подъесаул 1-го Хоперского казачьего полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. В эмиграции — генерал-майор, начальник штаба Кубанского казачьего войска.

Биография 
Казак станицы Некрасовской Кубанского казачьего войска.

Окончил Майкопское реальное училище и Елисаветградское кавалерийское училище (1911), откуда выпущен был хорунжим в 1-й Хоперский казачий полк, в рядах которого и выступил на Кавказский фронт Первой мировой войны. Высочайшим приказом от 6 января 1917 года подъесаул Соломахин был пожалован орденом Святого Георгия 4-й степени

В 1917 году успешно окончил 3-x месячные подготовительные курсы Николаевской военной академии, был назначен на Кавказский фронт. В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России. 25 сентября 1918 года был произведен в есаулы. В 1919 году — командир 2-го Кубанского Партизанского конного полка, полковник. В декабре 1919 — командир Сводно-Партизанского полка, в апреле 1920 года — командир 1-го Хоперского полка в Русской армии Врангеля.

В эмиграции в Югославии. В 1931 году — начальник Походного штаба Кубанского войскового атамана генерала В. Г. Науменко, затем был начальником штаба Кубанского казачьего войска. В 1937 году был произведен в генерал-майоры Генерального штаба. В годы Второй мировой войны служил в Русском корпусе. В 1944 году был командиром 5-й сотни 1-го Казачьего полка, в конце 1944 — мае 1945 года был начальником 1-го Казачьего военного училища в Северной Италии. Был выдан советским властям из Лиенце 28 мая 1945 года и осужден на 10 лет ИТЛ. После отбытия срока жил в Апшеронске.

Скончался в 1967 году. Похоронен в станице Некрасовской. В 2013 году движение «Белая Кубань» и центр «Белое дело» установили на могиле М. К. Соломахина мемориальную плиту и крест.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 26.02.1915)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 26.05.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 06.01.1917)

Источники 

 
 
 С. В. Волков, П. Н. Стрелянов (Калабухов) Чины Русского корпуса: биографический справочник в фотографиях. — М., 2009.
 
 Мемориальная плита и крест на могиле чина Русского корпуса М. К. Соломахина

Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Чины Русского корпуса